Кротон может означать:
 Древнегреческое название современного города Кротоне в Италии.
 Кротон — эпоним этого города.
 Кротон — род растений семейства Молочайные.
 Кротоны — класс химических соединений.
 «Кротоны» — четвёртая серия шестого сезона британского телесериала «Доктор Кто», впервые показанная в 1968 году.

Персоналии 
 Фирцак-Кротон, Иван Фёдорович (1899—1970) — выдающийся украинский артист цирка, атлет, борец, боксёр, боец вольного стиля.
 Кротон — персонаж телесериала «Доктор Кто», спутник Восьмого Доктора.